Суперкубок Португалії з футболу 1988 () — 10-й розіграш турніру. Учасниками фіналу були чемпіон і володар кубка Португалії «Порту» та фіналіст кубка Португалії «Віторія».
За сумою проведених першого та повторного матчів (28 вересня і 19 жовтня 1988 року) перемогу з рахунком 2:0 здобула «Віторія».

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок Португалії на rsssf 

1988
Португалія
1988 у португальському спорті